Hiltonius är ett släkte av mångfotingar. Hiltonius ingår i familjen Spirobolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Hiltonius